Gammelby kan syfta på

Sverige
 Gammelby, Sala kommun – en by i Sala kommun, Västmanlands län
 Gammelby, Surahammars kommun – en ort i Surahammars kommun, Västmanlands län

Finland

 Gammelby, Pernå – en by i Pernå kommun, Nyland, fi. Vanhakylä 
 Gammelby, Sjundeå – en by i Sjundeå kommun, Nyland
 Gammelby, Pojo – en by i Raseborgs stad, Nyland
 Gammelby, Kimito – en by i Kimitoöns kommun, Egentliga Finland
 Gammelby, Tusby – en by i Tusby kommun, Nyland, fi. Vanhakylä
 Gammelby, Ulvsby - en by i Ulsby, Satakunta, fi. Vanhakylä

Tyskland
 Gammelby, Schleswig-Holstein – en kommun i Tyskland

Se även
Gamleby
Gammalsvenskby